Het seizoen 1997/98 van de Overgangsklasse hockey bij de dames had Nijmegen en Oranje Zwart als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1998/99. 

EMHC, Upward, Victoria en Gooische degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1997
Hockey in 1998
Overgangsklasse hockey